Ната́лия Вдо́вина:
 Вдовина, Наталия Владимировна (род. 1976) — российская волейболистка.
 Вдовина, Наталия Геннадиевна (род. 1969) — российская актриса.